Ра́тников () — російське прізвище, утворене від ратник.

Відомі носії:
 Ратников Борис Костянтинович (* 1944) — генерал-майор запасу Федеральної служби охорони РФ («ФСО» — ФСБ).
 Ратников Олександр Анатолійович (* 1979) — російський актор театру та кіно.
 Ратников Петро Петрович (1918—1943) — російський льотчик, Герой Радянського Союзу (1943). Гвардії лейтенант.

Російські прізвища